Dejte: férfikeresztnév
Dejte: település a szlovákiai Nagyszombati járásban